«Stuck with U» () — сингл американской певицы Арианы Гранде и канадского певца Джастина Бибера. Песня была записана в благотворительных целях и была выпущена 8 мая 2020 года. Это уже третье сотрудничество артистов, ранее они вместе работали над ремиксом к песне «What Do You Mean?» (2015) и над песней  «Earth» (2019).

По словам их менеджера, Скутера Брауна, песня является первым из ряда благотворительных релизов, которые будут выпущены в течение 2020 года.

Песня дебютировала с первого места в чарте Billboard Hot 100 от 23 мая 2020 года, став шестым хитом номер один для Джастина, а для Арианы — третьим. Песня также возглавила чарты синглов в Канаде и Новой Зеландии, вошла в топ-10 в Австралии, Чехии, Дании, Ирландии, Швеции, Великобритании и др.

История 
30 апреля 2020 года Бибер написал в Твиттере: «Завтра в 10 часов утра будет специальное объявление…». Некоторое время спустя, Гранде сделала репост его записи приписав: «Увидимся там». На следующий день артисты вышли в прямой эфир в своих социальных сетях, чтобы объявить о выпуске своей совместной песни 8 мая 2020 года. Премьера состоялась 7 мая в 9.00 по тихоокеанскому времени. Все доходы от трека будут переданы в благотворительный фонд «First Responders Children’s Foundation». Эти деньги будут направлены на выплату стипендий детям, чьи родители «боролись» с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Мнение критиков 
Анна Гака из Pitchfork похвалила песню за её простоту, заявив: «Это значимое обновление по сравнению с другими музыкальными продуктами, записанные во время карантина богатыми людьми, таких как „Imagine“ в исполнении поющих знаменитостей. Вместо плохого понимания „седой“ классики, Гранде и Бибер предлагают новую песню с приятной ретро атмосферой. Вместо Поллианнского оптимизма они звучат нотой об покорности».

The Musical Hype поставил рейтинг «Stuck with U» 4 из 5 звёзд и похвалил песню за её душевность, описав как чувственный, но со вкусом романтики и карантина сингл. Эта душевность создана Арианой Гранде, которая всегда придерживалась городского стиля поп-музыки — это подходит её голосу. Точно также, Бибер склонялся к R&B на протяжении всей своей карьеры и, повзраслев, по настоящему погрузился в него в своем альбоме Changes. Звучание «Stuck with U» довольно старое, намного старше и более традиционное, чем оба артиста.

Коммерческий успех 
«Stuck with U»  дебютировал на первом месте в основном американском хит-параде Billboard Hot 100, став  для Бибера шестым, а для Гранде третьим чарттоппером, соответственно. Эта песня также является третьей песней Бибера и Гранде, дебютировавшей на первом месте, то есть равно рекордному показателю таких исполнителей как Мэрайя Кэри и Дрейк. «Stuck With U» также является третьим дуэтом между мужчинами и женщинами за год после того, как синглы «Señorita» (Шон Мендес и Камила Кабельо) и «Shallow» (Леди Гага и Брэдли Купер) ранее возглавляли «горячую сотню» Hot 100. Гранде также стала первой исполнительницей, у которой все первых три хита дебютировали на первом месте. Песня также дебютировала на первом месте в цифровом чарте Digital Songs с 108000 загрузками, став первым треком превысившим показатель в сто тысяч скачиваний впервые после сингла «Me!» (Тейлор Свифт), который собрал 193000 загрузок в первую неделю релиза. В то время как песня является шестым для Гранде лидером цифрового чарта Digital Sales, то для Бибера это уже его 12-й чарттоппер цифрового чарта и он стал лидером среди мужчин (опередив Дрейка с его 11 хитами, достигавшими первого места) и третьим в общем списке лидеров Digital Sales после Тейлор Свифт (19) и Рианны (14).

Музыкальное видео 
Видеоклип был выпущен 8 мая 2020 года вместе с официальным релизом сингла. Он состоит из нескольких роликов, присланных молодыми фанатами артистов, которые должны были в 2020 году пойти на свой выпускной, но не смогли это сделать из-за пандемии коронавируса, а также роликов с людьми, которые из-за карантина вынуждены сидеть дома, проводя свое время с любимыми людьми. В видео также можно увидеть ролики знаменитостей, таких как Кендалл Дженнер и Кайли Дженнер, Деми Ловато, 2 Chainz, Карри Стефен и , Гвинет Пэлтроу, Chance the Rapper, , Майкл Бубле, Джейден Смит, Эштон Кутчер и Мила Кунис, в том числе и ролик Бибера с супругой Хейли Бибер. Ариана Гранде использовала видеоклип, чтобы показать свои новые отношения. Ближе к концу видео, Гранде появилась на пару секунд в обнимку с Далтоном Гомес, агентом по недвижимости.

Также Бибер опубликовал лирик видео с анимацией на фоне нарисованного дома. Видео было создано Катей Темкиной, а художественное оформление дома — Лианой Финк.

Чарты

Сертификация

История релиза

Примечания 

Песни Джастина Бибера
Песни Арианы Гранде
Благотворительные синглы
Синглы Def Jam Recordings
Песни, написанные Джастином Бибером
Поп-баллады
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Песни, написанные Арианой Гранде
Баллады 2020-х годов